AUR est une abréviation pouvant signifier :
  ;
 Alliance pour l'unité des Roumains, parti politique roumain ;
 , un répertoire utilisé par la distribution Arch Linux ;
 attitude universelle de riposte, une position de défense de la Gendarmerie nationale française ;
 Province d'Aurora, province des Philippines, selon la norme ISO 3166-2:PH.

Aur peut faire référence à :
 Auriga et Aurigae, le nom latin et son génitif de la constellation du Cocher ;
 Aur, un atoll des Îles Marshall.